Джейхун, Джайхун — многозначный термин.
 Джейхун — арабское название реки Амударья.
 Джейхун — посёлок городского типа в Фарапском этрапе Лебапского велаята, Туркмения.
 Джайхун — административный район в Хатлонской области Республики Таджикистан.
 «Джейхун» и «Джайхун» — одни из прежних названий узбекистанского футбольного клуба «Хорезм» из Ургенча.
 «Джайхун» — одно из прежних названий узбекистанского футбольного клуба «Арал» из Нукуса.

См. также